És el nom de tres personatges diferents, tots tres músics i compositors:
 Josep Vicens i Juli (1870 - 1956), autor de Bona Festa i de moltes altres sardanes d'anomenada.
 Josep Vicens i Mornau (1895 - 1987), fill de Josep Vicens i Juli, director de la coral La Barretina de Malgrat de Mar.
 Josep Vicens i Busquets (1917 - 2010), fill de Josep Vicens i Mornau, pianista.